Алтынсайский район () — административная единица в Сурхандарьинской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Карлук.

История 
Алтынсайский район был образован в 1981 году.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 14 городских посёлков:
 Ботош,
 Джобу,
 Ипок,
 Карлук,
 Курама,
 Марказ,
 Мармин,
 Хайрандора,
 Ходжасаат,
 Чен,
 Шакаркамиш,
 Экраз,
 Янгиабад,
 Янгикурилиш.
 9 сельских сходов граждан:
 Акалтын,
 Акарбулак,
 Алтынсай,
 Вахшивар,
 Дугаба,
 Карлук,
 Миршаде,
 Ходжасаат,
 Чеп.

Примечания